

Населені пункти та їхні частини
 Скшинкі — село в гміні Барухово Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Скшинкі — село в гміні Єжево Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Скшинкі — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Скшинкі — село в гміні Дашина Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Скшинкі — село в гміні Плонськ Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Скшинкі — село в гміні Стеншев Познанського повіту Великопольського воєводства
 Скшинкі — село в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства
 Скшинкі — село в гміні Ґрабув-над-Просною Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Скшинкі — частина села Стара Кольонія в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Скшинкі — частина села Борусова в гміні Ґрембошув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Скшинкі — лісова осада в гміні Барухово Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки